Gmina Grand Meadow (hrabstwo Cherokee)
 Gmina Grand Meadow (hrabstwo Clayton)